Wohlfahrt bezeichnet:
 Wohlfahrt, die humanitäre Deckung menschlicher Grundbedürfnisse
 Wohlfahrt Intern, Zeitschrift
 Ökonomische Wohlfahrt, der Wohlstand einer Volkswirtschaft

Wohlfahrt ist der Name folgender Orte:
 Wohlfahrt (Gemeinde Sölden), Dorf in der Gemeinde Sölden, Tirol
 Grube Wohlfahrt, Ortsteil der Gemeinde Hellenthal
 Wohlfahrt, ehemals Deutsch-Ordensdomäne, Rittergut und Kirchspiel in Livland, heute Ēvele, Lettland

Wohlfahrt ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Wohlfahrt (1941–1961), österreichisches Maueropfer
 Ernst Wohlfahrt (1892–1971), deutscher Politiker (KPD, SED), 1945–1951 Bürgermeister von Saalfeld
 Erwin Wohlfahrt (1932–1968), deutscher Operntenor, Kammersänger
 Frank Wohlfahrt (1894–1971), deutscher Musiker, Komponist, Musikpädagoge und Musikkritiker

 Fredrik Wohlfahrt (1837–1909), schwedischer Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Georg Balthasar Wohlfahrt (1607–1674), deutscher Arzt und Mitgründer der Leopoldina
 Harald Wohlfahrt (Unternehmer) (* 1954), deutscher Unternehmer, siehe Käthe Wohlfahrt
 Harald Wohlfahrt (* 1955), deutscher Koch
 Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (* 1942), deutscher Orthopäde und Sportmediziner
 Helmut Wohlfahrt (1936–2017), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Käthe Wohlfahrt (1933–2018), deutsche Unternehmerin
 Karl Wohlfahrt (Politiker) (1877–1955), deutscher Landrat
 Karl Wohlfahrt (1952–2012), Europameister im Taekwondo
 Karl-Heinz Wohlfahrt (1924–1983), deutscher Fußballspieler
 Theodor A. Wohlfahrt (1907–2006), deutscher Zoologe
 Thomas Wohlfahrt (Schriftsteller) (* 1956), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Thomas Wohlfahrt (* 1972), deutscher Sänger
 Waldemar Wohlfahrt (* ~1941), deutscher Playboy, Schauspieler und Sänger
 Wilhelm Wohlfahrt (1880~1966), deutscher Industrieller

Siehe auch:

 Wohlfahrter
 Wohlfart, Wohlfarth, Wolfart, Wolfhart
 Wohlfahrtspflege (Begriffsklärung)
 Wolvaardt